Русско-французская транскрипция () — правила записи иноязычных слов средствами французского алфавита. Есть много способов латинизации русской кириллицы на французский или, грубо говоря, на латинский алфавит. Мы должны различать транскрипцию и транслитерацию. Если транслитерация — это точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности, то транскрипция — передача на письме тем или иным набором письменных знаков (фонетическим алфавитом) элементов звучащей речи (фонем, аллофонов, звуков). Независимо от произношения, транскрипция менее формальная и специфическая для каждого языка.

Обычная транскрипция с русского на французский 
Транскрипция с русского на французский — это буквенная фонетическая транскрипция, при которой каждому русскому символу присваивается французский эквивалент (за исключением мягкого знака). Остаются определенные исключения, в частности, для сохранения близости написания языков.

Транскрипционная таблица 
Ниже представлена ​​таблица, содержащая русские и французские буквы:

См. также 

 Русский алфавит
 ISO 9

Примечания 

Русский язык
Французский язык
Практическая транскрипция с русским языком